St. Veiter Bach ist der Name folgender Fließgewässer:

 St. Veiter Bach (Ach), zur Ach (Inn) bei Polling und Altheim im Innviertel, Oberösterreich
 St. Veiter Bach (Olsa), zur Olsa (Metnitz) bei St. Veit in der Gegend, Kärnten